Nemenow, Nemjonow, Nemenowa ist der Familienname folgender Personen:

 Gerta Michailowna Nemenowa (1904–1986), russisch-sowjetische Malerin, Illustratorin und Grafikerin
 Leonid Michailowitsch Nemenow (1905–1980), russisch-sowjetischer Kernphysiker
 Michail Isajewitsch Nemjonow (1880–1950), weißrussisch-sowjetischer Chirurg, Röntgenologe und Hochschullehrer